Osoby:
 Richard Ohling –  niemiecki polityk
 Volker Ohling –  niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Öhling